Die Abkürzung UOS oder Uos steht für:

 Franklin County Airport, Flughafen in Sewanee, USA nach dem IATA-Code
 Unity Operating System auch Unified Operating System, chinesische Linux-Distribution
 Universität Osnabrück in Deutschland
 University of Sheffield in England
 Unoctseptium, das Element 187 im erweiterten Periodensystem
 Unteroffiziersschule in der Schweizer Armee

Abkürzung